Nederlag kan avse:

 Nederlag – en plats för att förvara importerade varor innan förtullning, se Nederlagsrätt